Альфа Этники 2002/2003 годов () — 67-й сезон чемпионата Греции по футболу. Он начался 24 августа 2002 года и закончился 24 мая 2003 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

2002/2003
Греция
Греция
Спорт в Греции в 2002 году
Спорт в Греции в 2003 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2002/2003